Nieswandt ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Nieswandt (1930–2008), deutscher Radioreporter, Moderator und Pressesprecher
 Frank Schulz-Nieswandt (* 1958), deutscher Sozialwissenschaftler
 Hans Nieswandt (* 1964), deutscher DJ, Musikproduzent und Buchautor 
 Heinz-Helge Nieswandt (* 1958), deutscher Klassischer Archäologe
 Wilhelm Nieswandt (1898–1978), deutscher Unternehmer und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Nieswand